Кисе може да се односи на:

 Кисе (Алије), насељено место у Француској, у департману Алије
 Кисе (Ендр и Лоара), насељено место у Француској, у департману Ендр и Лоара
 Кисе (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн
 Кисе ле Форж, насељено место у Француској, у департману Златна обала